No Limits ("niente limiti" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 No Limits (Without Limits) – film del 1998 diretto da Robert Towne

Musica 
 No Limits – album dei 2 Unlimited del 1993
 No Limits – album dei Labyrinth del 1996
 No Limits – album degli U.D.O. del 1998

Aziende 
 Sector No Limits – azienda di gioielleria/orologeria